Sidhi (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Sidhi (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sidhi